Alvargonzález ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Alvargonzález (* 1959), spanischer Diplomat
 Enrique Figaredo Alvargonzález (* 1959), spanischer Priester und Apostolischer Präfekt

siehe auch:
 Álvaro González